Nemea ( ) ist eine Gemeinde in der griechischen Region Peloponnes. Sitz ist die gleichnamige Stadt Nemea. Sie umfasst ein bedeutendes Weinanbaugebiet. Hier wird von über 30 Weingütern der Nemea-Rotwein erzeugt.

In der Gemeinde liegen die archäologischen Fundplätze von Aidonia, Kleonai, Nemea, Phleius, Agia Irini, Tsoungisa und Petri.

Gemeindegliederung 
Die Gemeinde Nemea wird aus den folgenden Ortsgemeinschaften und Siedlungen gebildet. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.
 Gemeinde Nemea (Δήμος Νεμέας) 6.483 Einwohner
 Stadtbezirk Nemea (Δημοτική Κοινότητα Νεμέας) 3.853
 Nemea (Νεμέα) 3.853
 Ortsgemeinschaft Aidonia (Τοπική Κοινότητα Αηδονιών) 200
 Aidonia (Αηδόνια) 200
 Ortsgemeinschaft Archea Nemea (Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Νεμέας) 559
 Archea Nemea (Αρχαία Νεμέα) 392
 Dervenakia (Δερβενάκια) 67
 Koutsomodi (Κουτσομόδι) 100
 Ortsgemeinschaft Archees Kleones (Τοπική Κοινότητα Αρχαίων Κλεωνών) 633
 Archees Kleones (Αρχαίες Κλεωνές) 633
 Ortsgemeinschaft Galatas (Τοπική Κοινότητα Γαλατά) 63
 Galatas (Γαλατάς) 63
 Ortsgemeinschaft Dafni (Τοπική Κοινότητα Δάφνης) 256
 Dafni (Δάφνη) 256
 Ortsgemeinschaft Kastraki (Τοπική Κοινότητα Καστρακίου) 213
 Kastraki (Καστράκι) 213
 Ortsgemeinschaft Koutsi (Τοπική Κοινότητα Κουτσίου) 155
 Koutsi (Κούτσι) 155
 Ortsgemeinschaft Leontio (Τοπική Κοινότητα Λεοντίου) 271
 Leontio (Λεόντιο) 271
 Ortsgemeinschaft Petri (Τοπική Κοινότητα Πετρίου) 280
 Petri (Πετρί) 280

Weblinks 

 Informationen über Weinanbau und Veranstaltungen (griechisch)
 Statistische Daten der griechischen Gemeinden (griechisch)

Einzelnachweise 

Gemeinde in der Region Peloponnes
Ort in der Region Peloponnes
Geographie (Korinthia)
Kultort des Herakles